EdisonPts (справжнє ім'я — Едуард Янович Перець;  22 липня 1995, Мукачево, Україна) — російськомовний відеоблогер, стрімер і летсплеєр, власник YouTube-каналів EdisonPts і Эдисон Перец. У грудні 2020 року зайняв п'яте місце серед російських користувачів YouTube.

Біографія 
Едуард Перець народився 22 липня 1995 року в місті Мукачево, Закарпатська область, Україна. У 2010 році, коли йому виповнилось 15 років, переїхав з батьками до Португалії та прожив там 7 років. Закінчивши 13 класів школи, почав працювати в команді, що відповідає за безпеку на шахті. Переїхав у 2017 році до Росії, Санкт-Петербург, через рік у Москву, а потім перебрався до Новосибірська.

Кар'єра

Діяльність на YouTube 
24 червня 2013 року Едуард створив YouTube-канал з назвою EdisonPts, і почав знімати відеоролики про гру Minecraft. Згодом був створений другий канал Едісон Перець.

Сумарна кількість переглядів роликів блогера становить понад 5,7 мільярда (12.09.2022). Канал EdisonPts 5,7 млрд і Едісон Перець 356 млн переглядів.

Рейтинги 
Грудень 2020 року — увійшов до трійки найпопулярніших YouTube-блогерів Росії, посів п'яте місце в рейтингу Топ-10 авторів серед російських користувачів YouTube.

Листопад 2020 — увійшов до п'ятірки найбільш популярних блогерів, що ведуть геймерські канали.

Примітки

Посилання 

 EdisonPts на YouTube
 Эдисон Перец на YouTube

Відеоблогери Росії
Персоналії за алфавітом
Народились 1995
Народились 22 липня
Уродженці Мукачева